Тихвинский сельсовет

Липецкая область 
 Тихвинский сельсовет Добринского района

Омская область 
 Тихвинский сельсовет Павлоградского района (преобразован в 2001 году в сельский округ)